3 izomeryczne diazyny:
 1,2-diazyna – pirydazyna, 
 1,3-diazyna – pirymidyna, 
 1,4-diazyna – pirazyna,